Gavialinae è una sottofamiglia di grandi rettili semiacquatici simili ai coccodrilli, ma dotati di un muso molto più lungo sottile. Gavialinae è una delle due principali sottofamiglie all'interno della famiglia Gavialidae, l'altra è la sottofamiglia Tomistominae, che contiene i falsi gaviali e tutti i loro parenti estinti.

Classificazione 
Gavialinae venne proposto per la prima volta da Nopcsa nel 1923, e venne definito cladisticamente da Brochu nel 2003 come "Gavialis gangeticus (il gaviale del Gange) e tutti i coccodrilli più strettamente imparentati ad esso che a Tomistoma schlegelii (il falso gaviale)". Questa è una definizione basata sulla radice per Gavialinae e significa che include antenati gavialini estinti più basali che sono più strettamente correlati al gaviale che al falso gaviale.

Una volta si pensava che il falso gaviale fosse solo lontanamente imparentato con il gaviale del Gange nonostante il loro aspetto simile. Il falso gaviale e altri tomistomini erano tradizionalmente classificati all'interno della superfamiglia Crocodyloidea come parenti stretti dei coccodrilli, sulla base di prove esclusivamente morfologiche. Tuttavia, recenti studi molecolari che utilizzano il sequenziamento del DNA hanno scoperto che sono in realtà più strettamente correlati tra loro rispetto a qualsiasi altro coccodrillo vivente.

Il posizionamento dei gavialidi estinti tra Gavialinae e Tomistominae è tuttavia irrisolto.

Il cladogramma sottostante è tratto dallo studio di Iijima et al. (2022):

Note

Bibliografia
Magnusson, William E. (1998). Cogger, H.G. & Zweifel, R.G., ed. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. San Diego: Academic Press. pp. 229–230. ISBN 0-12-178560-2.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coccodrilli